Ґойдич — українське прізвище.

Відомі носії
 Павло Петро Ґойдич — греко-католицький єпископ Пряшівської єпархії (1940-1960), василіянин, блаженний священномученик Католицької Церкви, Праведник світу.
 Степан Ґойдич — український громадський та церковний діяч москвофільського спрямування у Словаччині, священик, журналіст, теолог, письменник.

Українські прізвища